Ты Хоанг Тхонг (; род. 22 июня 1972, Сайгон) — вьетнамский шахматист, гроссмейстер (1999).

Биография 
Научился играть в шахматы в возрасте 9 лет. 

Пятикратный чемпион Вьетнама (1986, 1987, 1991, 1998 и 2000 гг.). Самый молодой победитель в истории чемпионатов страны (на момент победы в турнире 1986 г. ему было 14 лет).

Чемпион Вьетнама по блицу 2016 г.

В составе сборной Вьетнама участник десяти шахматных олимпиад (1990—2008 гг.). В 2008 г. сборная Вьетнама добилась лучшего результата в своей истории, заняв 9-е место. Также в составе национальной сборной участник шести командных чемпионатов Азии (1991—2005 гг.). В 2005 г. сборная Вьетнама стала серебряным призером соревнования. В 2003 и 2005 гг. принимал участие в Играх Юго-Восточной Азии. В 2003 г. сборная стала серебряным призером командного турнира по рапиду, в 2005 г. завоевала золотые медали как в соревнованиях с классическим контролем времени, так и в быстрых шахматах. В 2008 г. в составе сборной принимал участие во Всемирных интеллектуальных играх (командные соревнования по рапиду).

Победитель юношеских чемпионатов Азии 1991 и 1992 гг.

Победитель турнира серии Australian Masters 1995 г.

Участник личных чемпионатов Азии.

Участник зональных турниров 1993, 1995 и 2007 гг.

Занимается тренерской работой. С 1997 г. работал в Сингапуре (сначала в компании "Int-Chess", затем в компании "Power Chess"). В 2009 г. открыл частную шахматную школу во Вьетнаме. Является автором нескольких шахматных учебников.

Семья 
Брат-близнец: Ты Хоанг Тхай, шахматист (международный мастер), чемпион Вьетнама 1996 г.

Жена: Нгуен Тхи Тху Тхы, врач-физиотерапевт. Есть сын (родился 5 января 2008 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Вьетнама